Telița se poate referi la:

 Localități din România
Telița - localitate din județul Tulcea
 Localități din Republica Moldova
Telița - comună din raionul Anenii Noi